Нишани () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нишани, Буяр (1966—2022) — албанский государственный деятель, президент Албании (2012—2017).
 Нишани, Омер (1887—1954) — албанский политический деятель.